Schwartz puede referirse a:

Personas 
 Ernest Justus Schwartz (1869-1939 ), botánico y micólogo británico. Fue alumno y profesor en la Universidad de Cambridge;
 José Carlos Schwartz (1897-1936), abogado, gobernador civil y político español, asesinado al poco tiempo de haber estallado la Guerra Civil Española;
 Laurent Schwartz (1915-2002), matemático francés conocido por sus trabajos sobre la teoría de distribuciones;
 Julius Schwartz (1915-2004), editor estadounidense de revistas de historietas y pulp;
 Morrie Schwartz (1916-1995), un profesor de sociología estadounidense;
 Bernard Herschel Schwartz (1925-2010), nombre de nacimiento del actor estadounidense Tony Curtis;
 Schwartz György (nacido en Hungría en 1930), nombre de nacimiento del magnate George Soros;
 Fernando Schwartz (nacido en Ginebra en 1937), diplomático, presentador de televisión y escritor español;
 Stephen Schwartz (nacido en 1948), letrista y compositor de musicales estadounidense;
 Pierrette Marie-Clotilde Schwartz (nacida en Châteauroux en 1959), nombre de nacimiento de Christine Angot, escritora francesa;
 Fernando Schwartz (nacido en Ciudad de México en 1960), periodista deportivo mexicano;
 Adrián Kirzner Schwartz (nacido en Nueva York en 1968 y más conocido como Adrián Suar), actor y productor argentino;
 Josh Schwartz (nacido en 1976 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos), guionista y productor de televisión estadounidense;
 Kenny Schwartz, uno de los guionistas de la serie de animación estadounidense American Dad!;
 Schwartz Hautmont, una empresa española especializada en la fabricación de estructuras metálicas;
 Pedro Schwartz, es un político, economista y jurista español.